El término Ader puede referirse a:

Personas
 El ingeniero francés Clément Ader.
 El empresario argentino Bernardo Ader.

Otros
 La Torre Ader de estilo florentino ubicada al sur de Villa Adelina, Argentina.